Příjmení Nagel nosí více osobností:

 Ernest Nagel (1901–1985), americký filozof, logik a teoretik vědy
 Gerd Nagel (* 1957), západoněmecký skokan do výšky
 Gustav Nagel (1874–1952), potulný kazatel v Německu
 Johannes Anton Nagel (1717–1794), rakouský speleolog
 Leo Nagel (1835–1891), rakouský a český právník, spisovatel a politik německé národnosti
 Steven R. Nagel (1946–2014), americký astronaut
 Thomas Nagel (* 1937), americký filozof

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Nizozemská příjmení